Als Europameisterschaft 1955 oder EM 1955 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1955 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1955 in Spanien
 Basketball-Europameisterschaft 1955 in Budapest (Ungarn)
 Dreiband-Europameisterschaft 1955 in Amsterdam (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1955 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1955 in der Bundesrepublik Deutschland
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1955 in Budapest (Ungarn)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1955 in Falun (Schweden)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1955 in München (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1955 in Paris (Frankreich)
 Ruder-Europameisterschaften 1955 in Gent (Belgien) und Bukarest (Rumänien)
 Turn-Europameisterschaften 1955 in Frankfurt am Main (Deutschland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1955 in Bukarest (Rumänien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1955 in Bukarest (Rumänien)

!
1955